

Télévision

Épisode 

 , titre original de L'Horreur sans nom,  de la  d ;
 , titre original du Monde à l'envers,  de la  des Experts : Miami ;
 , titre original dÀ fleur de peau,  de la  de  : Commando d'élite.

Série télévisée 

 , série télévisée diffusée de 1972 à 1973 sur  ;
 , série télévisée britannique diffusée depuis le  sur  ;
 , série télévisée écossaise diffusée d' à  sur .

Cinéma 

 , drame américain de  sorti en 1997 ;
 , titre original de L'Enlèvement, film germano-britannique de Peter Duffell sorti en 1975 ;
 , film américain de Robert Taicher sorti en 1986 ;
 , film américain d'Artie Mandelberg sorti en 2011 ;
 , titre original de Vice Versa, film américain de Pete Docter et Ronnie del Carmen sorti en 2015.

Musique

Label 

 , label de musique indépendant.

Groupe 

 , groupe de musique américain formé en 1988 ;
 , duo d'eurodance israélien actif de 1994 à 1997.

Chanson 

 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Britney Spears présente sur l'album Femme Fatale sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en 1989 ;
 , chanson de Culture Beat présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti en 1988 ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti en 1982 ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Album 

 , album d' sorti le  ;
 Inside Out, album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album du groupe  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Dilana sorti le  ;
 , album de  sorti en 1993 ;
 , album d' sorti en 1974 ;
 , album d' sorti le  ;
 , album d' sorti le  ;
 , album du groupe  sorti le  ;
 , album de  sorti en 1975 ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Kat DeLuna sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti en 1986 ;
 , album de  sorti le  ;
 , album du groupe  sorti le  ;
 , album de  sorti en 1992 ;
 , album de Trisha Yearwood sorti le  ;
 , album de  sorti le .